Le qualificazioni del singolare  del BMW Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Dustin Brown (qualificato)
  Norbert Gombos (ultimo turno)
  Radek Štěpánek (qualificato)
  Matthias Bachinger (primo turno)

 Michael Berrer (secondo turno)
 Gerald Melzer (qualificato)
 Jan Hernych (secondo turno)
<li> Nils Langer (ultimo turno)

Qualificati

  Dustin Brown
  Mischa Zverev

  Radek Štěpánek
  Gerald Melzer

Lucky loser

  Mikhail Ledovskikh

<li>  Bastian Trinker

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2015
ATP World Tour 2015